Janna ist 

 die in Deutschland (Ostfriesland), Schweden, Finnland, Polen, Russland und England verbreitete Kurzform des Vornamens Johanna
 eine polnische Fernsehserie, siehe Janna (Fernsehserie)
 eine finnische Popsängerin, siehe Janna (Sängerin)

Siehe auch:
 Jana
 Jannah